Лас 2 Палмас има више значења:

 Лас 2 Палмас, Гранха (Ринкон де Ромос), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Лас 2 Палмас, Ранчо (Ринкон де Ромос), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику